Greatest Hits, terme anglophone signifiant « meilleurs succès », est un nom assez courant de compilations des morceaux les plus populaires d'un artiste généralement anglophone.

Voici une liste non exhaustive d'albums comportant « Greatest Hits » dans leur nom :

0-9 
 Greatest Hits de 2Pac (1998)
 Greatest Hits '93-'03 de 311 (2004)

A 
 Greatest Hits de A*Teens (2005)
 Greatest Hits de ABBA (1975)
 Greatest Hits Vol. 2 de ABBA (1979)
 Greatest Hits de Ace of Base (2000)
 Greatest Hits de Aerosmith (1980)
 Greatest Hits de Air Supply (1988)
 Greatest Hits de Alabama (1986)
 Greatest Hits Vol. II de Alabama (1991)
 Greatest Hits Vol. III de Alabama (1994)
 Greatest Hits de Alice in Chains (2001)
 Greatest Hits de Alien Ant Farm (1999)
 Greatest Hits de April Wine (1979)
 Greatest Hits Live 1997 de April Wine (1997)
 Greatest Hits Live 2003 de April Wine (2003)
 Greatest Hits de Aqua (2009)
 Greatest Hits  de Ashanti (2010)
 Greatest Hits de Chilliwack  (1983)
 Greatest Hits Volume One de Anal Cunt (1991)
 Greatest Hits de John Anderson (1984)
 Greatest Hits Vol. 2 de John Anderson (1990)
 Greatest Hits de John Anderson (1996) 
 Greatest Hits de Rick Astley
 Greatest Hits de Atomic Kitten (2004)

B 
 Hits: Greatest and Others de Joan Baez (1973)
 Greatest Hits de The Bangles (1990)
 The Greatest Hits - Volume 1: 20 Good Vibrations de The Beach Boys (1999)
 The Greatest Hits - Volume 2: 20 More Good Vibrations de The Beach Boys (1999)
 Greatest Hits Volume Three: Best of the Brother Years 1970–1986 de The Beach Boys (2000)
 20 Greatest Hits de The Beatles (1982)
 Greatest Hits de Pat Benatar (2005)
 Greatest Hits de Better Than Ezra (2005)
 Greatest Hits de Biz Markie (2002)
 Greatest Hits de Björk (2002)
 Greatest Hits de Blackfoot (2002)
 Greatest Hits de Blink-182 (2005)
 Greatest Hits de Blondie (2002)
 Greatest Hits de Blood, Sweat and Tears (1972)
 Greatest Hits de Bob Seger (1994)
 Greatest Hits de Bone Thugs-N-Harmony (2004)
 Greatest Hits de Bon Jovi (2010)
 Greatest Hits de Boston (1997)
 The Greatest Hits Collection de Brooks & Dunn (1997)
 The Greatest Hits Collection II de Brooks & Dunn (2004)
 Greatest Hits de Bucks Fizz
 Greatest Hits de Tracy Byrd (2005)
 The Byrds' Greatest Hits de The Byrds (1967)
 The Best of The Byrds: Greatest Hits, Volume II de The Byrds (1972)
 Greatest Hits de Brainpower (2009)

C 
 Greatest Hits de Mariah Carey (2001)
 Greatest Hits de The Cars (1985)
 Greatest Hits, Vol. 1 de Johnny Cash (1967)
 Greatest Hits, Vol. 2 de  Johnny Cash (1971)
 Greatest Hits, Vol. 3 de  Johnny Cash (1978)
 Greatest Hits de Cher (1974)
 Greatest Hits: 1965-1992 de Cher (1992)
 The Greatest Hits de Cher (1999)
 Greatest Hits de Kenny Chesney (2000)
 Chicago IX: Chicago's Greatest Hits de Chicago (1975)
 Greatest Hits, Volume II de Chicago (1981)
 Greatest Hits 1982-1989 de Chicago (1989)
 Greatest Hits de The Chipmunks (1992)
 Greatest Hits des Clancy Brothers with Louis Killen (1973)
 The Greatest Hits des Classics IV (1992)
 Greatest Hits 1994-2004 de Terri Clark (2004)
 Greatest Hits de Joe Cocker (1975)
 Greatest Hits, Vol. 1 de Natalie Cole  (2000)
 Greatest Hits de Patricia Conroy (2000)
 Greatest Hits de Alice Cooper (1974)
 Greatest Hits Volume One de Billy « Crash » Craddock (1974)
 Greatest Hits de Billy « Crash » Craddock (1983)
 Greatest Hits de Creed (2004)
 Greatest Hits de Crosby, Stills, Nash and Young (2005)
 Greatest Hits de The Cure (2001)
 Greatest Hits, le même en version DVD

D 
 Greatest Hits de Daft Punk (2006)
 Greatest Hits de Craig David (2008)
 Greatest Hits de DeBarge (1986)
 John Denver's Greatest Hits de John Denver (1973)
 John Denver's Greatest Hits, Volume 2 de John Denver (1977)
 John Denver's Greatest Hits, Volume 3 de John Denver (1984)
 Depeche Mode Greatest Hits de Depeche Mode (1987)
 Devo's Greatest Hits de Devo (1990)
 Devo's Greatest Misses de Devo (1990)
 Greatest Hits de Dido (2013)
 Greatest Hits de DJ Laz (2001)
 Greatest Hit (...And 21 Other Pretty Cool Songs) de Dream Theater (2008)

 E 
 Their Greatest Hits (1971–1975) de The Eagles (1976)
 Eagles Greatest Hits, Vol. 2 de  The Eagles (1982)
 Greatest Hits Live de Earth, Wind and Fire (1996)
 Greatest Hits de Earth, Wind & Fire (1998)
 ELO's Greatest Hits de Electric Light Orchestra (1979)
 Gloria Estefan Greatest Hits de Gloria Estefan (1992)
 Greatest Hits de Eternal (1997)
 Greatest Hits de Eurythmics (1991)
 Greatest Hits de Sara Evans (2007)

 F 
 Greatest Hits de Faster Pussycat (2003)
 Greatest Hits de Five (2001)
 Greatest Hits de Five Star (1989)
 Greatest Hits de Fleetwood Mac (1971)
 Greatest Hits de Fleetwood Mac (1988)
 Greatest Hits de Foo Fighters (2009)
 Greatest Hits de Samantha Fox (1992)
 Greatest Hits, Vol. 1 de Doug E. Fresh (1996)
 Greatest Hits des Fugees (2003)

 G 
 Greatest Hits de Marvin Gaye (1964)
 Greatest Hits, Vol. 2 de Marvin Gaye (1967)
 Marvin Gaye's Greatest Hits de Marvin Gaye (1976)
 Greatest Hits des Geto Boys (2002)
 Greatest Hits de Debbie Gibson (1995)
 Greatest Hits de Goldie Lookin Chain (2004)
 Greatest Hits de Good Charlotte (2010)
 Greatest Hits de Grand Funk Railroad (2006)
 Greatest Hits 1986-2004 d'Amy Grant (2004)
 Greatest Hits de David Gray (2007)
 Al Green's Greatest Hits de Al Green (1975)
 Greatest Hits The Guess Who (1999)
 Greatest Hits de Guns N' Roses (2004)

 H 
 Greatest Hits de Half Japanese (1995)
 Greatest Hits de Jimi Hendrix  (1969) vinyl édité en France chez Barclay sous le titre Jimi Hendrix Greatest Hits Whitney: The Greatest Hits de Whitney Houston (2000)
 Greatest Hits de The Human League (1988, 1996)

 I 
 Greatest Hits de Billy Idol (2001)
 Greatest Hits de Ice Cube (2001)
 Greatest Hits de Enrique Iglesias
 Greatest Hits de INXS (1994)

 J 
 Greatest Hits de The Jackson 5 (1971)
 Greatest Hits: HIStory Volume I de Michael Jackson (2009)
 Greatest Hits de The Jam (1991)
 Greatest Hits de Jay-Z (2006)
 Greatest Hits de Wyclef Jean (2003)
 Greatest Hits: Volume I and Volume II de Billy Joel (1985)
 Greatest Hits Volume III de Billy Joel (1997)
 Elton John's Greatest Hits de Elton John (1974)
 Elton John's Greatest Hits Volume II de Elton John (1977)
 Elton John's Greatest Hits Vol. 3 de Elton John (1987)
 Greatest Hits de Journey (1988)
 Greatest Hits de The Judds (1988)
 The Greatest Hits de Juvenile (2004)

 K 
 Greatest Hits Volume One de Toby Keith (1998)
 Greatest Hits 2 de Toby Keith (2004)
 Greatest Hits de Kenny G (1997)
 Greatest Kiss de Kiss (1997)
 Greatest Hits de Kool Moe Dee (1993)
 Greatest Hits Vol.1 de Korn (2004)
 Greatest Hits de Lenny Kravitz (2000)

 L 
 Greatest Hits Live Tour de Level 42 (2005)
 Greatest Hits de Huey Lewis and the News (2006)
 Greatest Hitz de Limp Bizkit (2005)
 Greatest Hits de Los Dynamite
 The Greatest Hits de Lulu (2003)
 Greatest Hits de Lynyrd Skynyrd (2005)

 M 
 Greatest Hits de Charlie Major (2007)
 Greatest Hits de Barry Manilow (1978)
 Greatest Hits Vol. II de Barry Manilow (1983)
 Greatest Hits: The Platinum Collection de Barry Manilow (1993)
 Greatest Hits de Richard Marx (1997)
 Johnny's Greatest Hits de Johnny Mathis (1958)
 Greatest Hits de MC Hammer (1996)
 Greatest Hits de Martina McBride (2001)
 Greatest Hits 1995-2005 de Jason McCoy (2005)
 Greatest Hits de Neal McCoy (1997)
 Greatest Hits de Tim McGraw (1996)
 Greatest Hits de Jo Dee Messina (2003)
 Greatest Fits de Ministry (2001)
 Greatest Hits de Kylie Minogue (1992)
 Greatest Hits 1987-1992 de Kylie Minogue (2002)
 Greatest Hits 1987-1997 de Kylie Minogue (2003)
 Greatest Hits 1987-1999 de Kylie Minogue (2003)
 Greatest Hits de Kim Mitchell (1994)
 Greatest Hits de Molly Hatchet (1990)
 The Monkees Greatest Hits de The Monkees (1976)
 Greatest Hits de Monster Magnet (2003)
 Greatest Hits de John Michael Montgomery (1997)
 Greatest Hits de The Moody Blues (1989)
 Greatest Hits de Craig Morgan (2008)
 Greatest Hits de Mötley Crüe (1998)

 N 
 Greatest Hits de 'N Sync (2005)
 Greatest Hits de Nas (2007)
 Greatest Hits de Nazareth (1975)
 Greatest Hits de New Kids on the Block (1999, 2008)
 The Greatest Hits de Newsboys (2007)
 Greatest Hits de The Notorious B.I.G. (2007)
 Greatest Hits de N.W.A. (1996)

 O 
 Greatest Hits de The Oak Ridge Boys (1980)
 Greatest Hits 2 de The Oak Ridge Boys (1984)
 Greatest Hits 3 de The Oak Ridge Boys (1989)
 Greatest Hits de Phil Ochs (1970)
 Greatest Hits de The Offspring (2005)
 Greatest Hits de Olivia Lufkin (2010)

 P 
 Greatest Hits de The Partridge Family (1989)
 Greatest Hits de Paul & Paula (2000)
 Greatest Hits de Luciano Pavarotti (2007)
 Greatest Hits de Tom Petty & The Heartbreakers (1993)
 Greatest Hits de Pink (2010)
 Poison's Greatest Hits: 1986-1996 de Poison (1996)
 Greatest Hits de The Police (1992)
 Greatest Hits de Pretenders (2000)

 Q 
 Greatest Hits de Queen (1981)
 Greatest Hits II de Queen (1991)
 Greatest Hits III de Queen (1999)
 Greatest Hits de  Queensrÿche (2000)

 R 
 Greatest Hits de the Ramones (2006)
 Greatest Hits de Red Hot Chili Peppers (2003)
 Greatest Hits de Rembrandts (2006)
 Greatest Hits de Restless Heart (1998)
 Greatest Hits de Rheostatics (1987)
 Greatest Hits de Richie Rich (2000)
 Greatest Hits de LeAnn Rimes (2003)
 Greatest Hits de Kenny Rogers (1980)
 Greatest Hits de Linda Ronstadt (1976)
 Greatest Hits, Volume 2 de Linda Ronstadt (1976)
 Greatest Hits de Run–DMC (2002)

 S 
 Greatest Hits de Santana (1974)
 Greatest Hits de Bob Seger (1994)
 Greatest Hits de Selena (2003)
 Simon and Garfunkel's Greatest Hits de Simon and Garfunkel (1972)
 Greatest Hits de Simply Red (1996)
 Greatest Hits de Sly & the Family Stone (1970)
 Greatest Hits de Will Smith (2002)
 Greatest Hits de Social Distortion (2007)Greatest Hits de Sonia (2007)
 Greatest Hits de Sonny & Cher (1974)
 Greatest Hits: My Prerogative de Britney Spears (2004)
 Greatest Hits de The Specials (2006)
 Greatest Hits de Spice Girls (2007)
 Greatest Hits de Bruce Springsteen (1995)
 Greatest Hits de Bruce Springsteen & The E Street Band (2009)
 Greatest Hits de Squeeze (1992)
 Greatest Hits de Steely Dan (1978)
 Greatest Hits de Steve Harley and Cockney Rebel (1988)
 Greatest Hits (1974-1978) de the Steve Miller Band (1978)
 Greatest Hits de Cat Stevens (1975)
 Greatest Hits, Vol. 1 de Rod Stewart (1979)
 Greatest Hits de Sublime (1999)
 Greatest Hits de Donna Summer (1998)
 Greatest Hits de The Supremes (1967)
 Greatest Hits de Survivor (1990)

 T 
 Greatest Hits de Take That (1996)
 Greatest Hits de James Taylor (1976)
 [[Greatest Hits (album de Temptations)|Greatest Hits]] de The Temptations (1966)
 Greatest Hits, Vol. 2 de The Temptations (1970)
 The Greatest Hits de Texas (2000)
 Greatest Hits de Thalía (2004)
 Greatest Hits de Thin Lizzy (2004)
 Greatest Hits de Throbbing Gristle 
 Greatest Hits de Tiffany
 Greatest Hits de Toto (1990)
 Greatest Hits de Shania Twain (2004)

W 
 Greatest Hits de Jody Watley (1996)
 Greatest Hits de Dottie West (1992)
 Greatest Hits de The Who (2009)
 Greatest Hits de Whodini (1990)
 Greatest Hits de Kim Wilde (1999)
 John Williams Greatest Hits 1969-1999 de John Williams (1999)
 Greatest Hits de Robbie Williams (2004)
 Greatest Hits de Michelle Wright (2000)

Y 
 « Weird Al » Yankovic's Greatest Hits de « Weird Al » Yankovic (1988)
 Greatest Hits de Neil Young (2004)

Z 
 Greatest Hits de ZZ Top (1992)

Voir aussi 
 Articles commençant par Greatest Hits
 Ses plus grands succès